Sint-Paulusinstituut (Gent)
 Sint-Paulusinstituut (Herzele)
 Sint-Paulusinstituut (Waregem)